Pergen ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Anton von Pergen (1725–1814), Diplomat und Staatsmann der Habsburgermonarchie
 Ludwig von Pergen (1805–1850), k. k. Kämmerer, Offizier (Generalmajor) und Theresienritter